Cette page dresse la liste des sondages d'opinions relatifs aux élections fédérales canadiennes de 2000.

À l'échelle nationale

Pendant la campagne électorale

Au cours de la 34 législature du Canada

Par zone géographique

Dans les provinces de l'Atlantique

Au Québec 

Le remontée spectaculaire du Parti progressiste-conservateur au Québec s'estompe progressivement dans la deuxième moitié de l'année 1997 et le parti repasse sous les 10 % après la démission de Jean Charest comme chef du parti en 1998. 

Contrairement à la législature précédente le Parti libéral devance le Bloc québécois en intentions de votes de l'été 1997 à l'été 2000. L'écart entre le PLC et le Bloc s'annule à l'été 2000 et les deux partis s'échangent la première place pendant tout l'automne 2000. 

L'élection marque la première victoire en voix du PLC au Québec depuis 1980 mais le Bloc remporte 38 sièges, soit 2 de plus que le Parti libéral (36 sièges). Le Parti progressiste-conservateur reporte 1 siège et 5,6 % des voix tandis que l'Alliance canadienne (6,7 %) et le NPD (1,8 %) n'en remportent aucun.

En Ontario 
Comme lors de la législature précédente le Parti libéral du Canada domine nettement tous les sondages, dépassant systématiquement les 50 % d'intentions de voix. Le PLC balaie presque la province pour la 3 fois consécutive (100 sièges sur 103) et remporte la majorité des voix (51,5 %) soit un meilleur score qu'en 1997 (49,5 %) mais légèrement moins bon que le score de 1993 (52,9 %).

Dans les Prairies

En Alberta

En Colombie-Britannique

Notes et références

Notes

Références 

2000
Élection au Canada en 2000
Federales, 2000
Sondage, Fédérale, 2000